Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo per disputare la Laver Cup 2019.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Borna Ćorić con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (campione)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Borna Ćorić (finale)

  Andrey Rublev (quarti di finale)
  Michail Kukuškin (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Casper Ruud (quarti di finale)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Dudi Sela (primo turno)

  Jannik Sinner (primo turno)

Qualificati 

  Jahor Herasimaŭ (semifinale)
  Il'ja Ivaška (primo turno)

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Aleksej Vatutin (primo turno)

Lucky loser 

  Damir Džumhur (secondo turno)

  Matteo Viola (primo turno)

Ranking protetto 

  Jozef Kovalík (primo turno)

  Janko Tipsarević (primo turno, ritirato)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2019